Keays est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1997), joueur australien de football australien
Cécile Fortier Keays (1937-2003), écrivaine québécoise
 (1898-1983), joueur australien de football australien
Hugh Keays-Byrne (1947-2020), acteur et réalisateur britannique
James Russell Keays (1913-1995), homme politique canadien au Québec
 (1946-2014), écrivain australien
 (né en 1955), joueur australien de football australien
 (née en 1947), secrétaire parlementaire britannique, impliqué dans l'affaire Parkinson
 (né en 1970), joueur australien de football australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme